Scott Donald Pruett (Roseville, 24 de março de 1960) é um automobilista norte-americano, que correu na extinta CART (mais tarde, Champ Car), com relativo destaque.

Venceu duas vezes consecutivas as 24 Horas de Daytona ao lado de Juan Pablo Montoya (2007 e 2008).

Carreira
Tal qual a maioria dos pilotos, Pruett iniciou sua carreira no kart, e subiu várias categorias menores do automobilismo até se sagrar campeão da divisão GTO do Campeonato de IMSA GT, em 1986 e 1988, e da Trans-Am em 1987 e 1994.

Quase-ida para a Fórmula 1
Em 1988, Pruett quase foi para a Fórmula 1, após ser chamado pela equipe Larrousse para um teste no Circuito do Estoril. O francês Philippe Alliot foi o responsável para auxiliar o norte-americano.

Em dois dias, Pruett acelerou por trinta voltas, mas seu tempo era três segundos mais lento que o de Alliot.

CART
Iniciou sua trajetória na CART em 1988, disputando o GP de Long Beach pela equipe Dick Simon. Atuaria ainda em duas provas pela Machinists Union.

Em 1989, assinou com a TrueSports, onde conquistou seus primeiros pódios (segundo lugar em Detroit e terceiro em Meadowlands). Obteve a oitava posição na temporada, com 101 pontos ganhos. Ausente da temporada de 1990, voltaria em 1991, permanecendo na TrueSports até 1992. Fez uma temporada discreta em 1993, ao serviço da ProFormance Motorsports, marcando doze pontos.

Em 1994, Pruett não foi lembrado para assinar com nenhuma equipe, assinando com a Patrick Racing em 1995, e aonde permaneceria por cinco temporadas. Sua primeira vitória na CART aconteceu nas 500 Milhas de Michigan, após travar uma disputa com Al Unser, Jr., da Penske. Venceria o GP de Surfer's Paradise de 1997, sendo esta a última vitória de Pruett na categoria.

Em 1998, ele viveu sua melhor temporada, ao obter três pódios (mesma situação de 1997), mas com uma pontuação maior (121 contra 102). Fora dos planos da Patrick para 1999, deixou a equipe, permanecendo sem emprego por alguns meses.

Aos 38 anos, Pruett assinou contrato com a Arciero-Wells, ocupando a vaga de Robby Gordon. Pilotando um carro patrocinado pela Pioneer, o veterano fez uma temporada irregular (foram nove abandonos em 20 corridas), terminando sua derradeira temporada na CART em décimo-nono lugar, com 28 pontos.

NASCAR
Ao deixar a CART, Pruett disputaria ainda 51 provas da NASCAR (40 pela Sprint Cup, 11 pela Nationwide), entre os anos de 2000 a 2008, seu melhor resultado foi um quinto lugar em Watkins Glen International em 2005.

Outras categorias
Em 2001 disputou as 24 Horas de Le Mans pela Corvette Racing.Desde 2004, corre pela Chip Ganassi no Campeonato de Grand-Am, sagrando-se tetracampeão (2004, 2008, 2010 e 2011) da modalidade, juntamente com o colombiano Juan Pablo Montoya e os mexicanos Memo Rojas e Salvador Durán. Em 2010 também disputou duas corridas pela Supercars Championship.

Ligações externas 
 Scott Pruet no Racing Reference

Pilotos de automóvel dos Estados Unidos
Pilotos da Champ Car
Naturais de Sacramento (Califórnia)
Pilotos da NASCAR